

Nom de famille 

 Caleb Gattegno (1911-1988), mathématicien égyptien ;
 César Gattegno, (1928-2011), homme de théâtre et musicien français ;
 Hervé Gattegno (né en 1964), journaliste français.
 Jean Gattégno (1934-1994), intellectuel français ;
 Jean-Pierre Gattégno (né en 1944), écrivain français.
 Régine Gattegno (1923-1943), résistante française

Entreprise 

 Les magasins Gattegno : une entreprise au Caire (Egypte) située rue Emad-el-Dine dans le quartier Ismailieh, dans les années 1940.

Notes et références 

Patronyme séfarade